Сезон 1959 — второй сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР.
Сезон команда начала под руководством, переведённого в старшие тренеры, Василия Гилёва. Команда улучшила прошлогодние результаты, однако не на много, команда заняла 11-ую строчку в таблице.

Чемпионат СССР 1959 (класс «Б»)

6 зона

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР 1959/1960

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1959 на сайте footballfacts.ru

1959
Сезоны футбольных клубов 1959